Чумай (в верховье Прямой Чумай, у истока Никифоровский) — левый приток реки Кии на территории Кемеровской области. Река протекает через центр села Чумай. У её устья находится памятник природы «Чумайский Бухтай». Длина реки — 17 км.

Гидрология 
Протекает по рельефу Кузнецкого Алатау. Имеет левый приток — реку Кривой Чумай.

Этимология 
Упоминается в очерках Г. Ф. Миллера 1740 года как река Чамай.

В. М. Шабалин связывает название с заимствованием из южносамодийского чу — река, и кетского май — кедр, кедровый, что означает «кедровая река». Возможно, гидроним восходит к тюркским языкам — у ногайцев, казахов, карачаевцев и азербайджанцев распространено личное мужское имя Чумай (Chumay).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от города Ачинска до водомерного поста в селе Зырянском, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Реки Кемеровской области
Притоки Кии (притока Чулыма)